Il torneo di singolare del New Zealand Open 1978, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1978, è stato vinto da Eliot Teltscher (tds n. 3). In finale ha sconfitto Onny Parun (tds n. 6) con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-1.

Teste di serie

  Karl Meiler (quarti di finale)
  Chris Lewis (quarti di finale)
  Eliot Teltscher (campione)
  Richard Lewis (primo turno)

  Russell Simpson (quarti di finale)
  Onny Parun (finale)
  William Lloyd (secondo turno)
  Robin Drysdale (semifinale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 

New Zealand Open 1978